La NCAA Division I 2007 si è svolta dal 29 novembre al 15 dicembre 2007: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Palo Alto Regional

Premi individuali

Gainesville Regional

Premi individuali

University Park Regional

Premi individuali

Madison Regional

Premi individuali

Final Four – ARCO Arena, Sacramento

Premi individuali

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2007
NCAA Division I (pallavolo femminile)